Руста́м Халимджа́нович Шари́пов (; ) — советский и украинский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

На Олимпиаде в Барселоне (1992) получил золотую медаль в командном зачёте, выступая за объединённую команду. На Олимпиаде в Атланте (1996) он выиграл золото в упражнениях на параллельных брусьях. Кроме этого, в составе команды Украины Шарипов получил бронзу в командном зачёте. Был чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. Сейчас живёт в США.
Выступал за «Динамо» Харьков.

Государственные награды 

 Знак отличия Президента Украины крест «За мужество» (07.08.1996)

Источники 
 Профиль на sports-reference.com

Примечания 

Гимнасты СССР
Гимнасты Украины
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Душанбе
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Украины